AWD peut faire référence à :
 All Wheel Drive, un type de transmission intégrale ;
  ;
 AWD-Arena, l'ancien nom d'un stade de football à Hanovre en Allemagne, renommé HDI-Arena ;
 AWD Holding, l'ancien nom d'une entreprise allemande établie à Hannovre, renommée Swiss Life Select ;
 Langues arawakiennes, selon les normes ISO 639 des codes de langue.